Velite oder Vélite steht für:
 Buick Velite, mehrere Pkw
 Landini Vélite, italienischer Traktor von Landini (Traktoren)

Siehe auch:
 Velites